Энцефалогра́фия (от  — «головной мозг» +  — «пишу») — исследование головного мозга с записью изображений или значений физических величин:

Энцефалогра́мма — графическое изображение, график или набор графиков, получаемые при исследовании головного мозга путём энцефалографии.

Методы энцефалографии:
 Электроэнцефалография (ЭЭГ)
 Реоэнцефалография (РЭГ)
 Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ)
 Пневмоэнцефалография (ПЭГ)
 Магнитоэнцефалография (МЭГ)

См. также 

 Электроэнцефалограмма
 Электроэнцефалограф

Ссылки 
 Справочник по психиатрии (1985) / Инструментальные и рентгенологические методы исследования
 Описание энцефалографии человека, больного эпилепсией

Медицинская диагностика